Фернандо Кардозо, более известный как Исаак Кардозо — испанский врач и философ XVII века.
 Фернандо Энрике Кардозо — президент Бразилии в 1995—2003